Imperi Kuixan
 Kutxan, ciutat del Khorasan, capital del districte d'Ustuwa